Rio da Onca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio da Onça (periodiskt vattendrag), Piauí, 
 Córrego das Onças (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso, lat -13,28, long -56,20), 
 Rio da Onça (vattendrag i Brasilien, Rio de Janeiro), 
 Rio da Onça (vattendrag i Brasilien, São Paulo), 
 Rio da Onça (vattendrag i Brasilien, Paraná), 

Robotskapade Brasilienförgreningar